1876 год в театре

События 
 Полина Стрепетова дебютировала на сцене Александринского театра.
 13 августа — Открытие в Байройте выстроенного по особому плану музыкального театра для исполнения произведений Рихарда Вагнера (). В этот и несколько последующих дней состоялось первое исполнения полного оперного цикла «Кольцо нибелунга».

Постановки 
 25 апреля — сценическая премьера пьесы Генриха фон Клейста «Пентесилея» ().

Персоналии

Родились 
 21 марта — Яков Васильевич Орлов-Чужбинин, русский советский актёр, Заслуженный артист Республики (1927).
 29 марта — Василий Дмитриевич Тихомиров, артист балета и балетмейстер, народный артист РСФСР.
 2 июня — Константин Андреевич Тренев, драматург.
 7 июля — Мария Успенская, российская и американская актриса театра и кино.
 27 сентября — Николай Григорьевич Сергеев, русский артист балета, режиссёр, педагог.
 Серафима Александровна Астафьева, балерина и балетный педагог, солистка Мариинского театра.
 Холик Бабаев, актёр таджикского народного театра.

Скончались 
 5 марта в Милане скончался Франческо Мария Пьяве — итальянский либреттист и оперный режиссёр.

Ссылки 
 
 

Годы в театре